Grégoire Barrère e Albano Olivetti erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Ruben Bemelmans e Daniel Masur.

In finale Bemelmans e Masur hanno sconfitto Brandon Nakashima e Hunter Reese con il punteggio di 6–2, 6–1.

È la seconda edizione del torneo nel 2021.

Teste di serie 

  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (primo turno)
  Sander Arends /  Roman Jebavý (primo turno)

 Karol Drzewiecki /  Szymon Walków (quarti di finale)
 Grégoire Barrère /  Albano Olivetti (primo turno)

Wild card 

  Arthur Cazaux /  Hugo Gaston (quarti di finale, ritirati)
  Jonathan Eysseric /  Antoine Hoang (primo turno)

 Denis Istomin /  Evgeny Karlovskiy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Quimper Bretagne Occidentale II 2021